NUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nuguria (Papua Nuova Guinea)
 nug – codice ISO 639-3 della lingua nungali